Ballymena United este o echipă de fotbal din Ballymena, Irlanda de Nord.

Palmares 
 Cupa Irlandei: 6
 1928/29, 1939/40, 1957/58, 1980/81, 1983/84, 1988/89
 City Cup: 1
 1971/72
 Gold Cup: 1
 1974/75
 Cupa Ulster: 2
 1960/61, 1980/81
 Cupa Festival of Britain: 1
 1951/52
 Irish League First Division: 1
 1996/97
 County Antrim Shield: 4
 1947/48, 1950/51, 1975/76, 1979/80
 Cupa Irish News: 1
 1997/98
 IFA Reserve League: 1
 2006/07†
 Cupa Steel & Sons: 1
 1995/96†
 Cupa Louis Moore: 1
 1952/53†
 Cupa George Wilson: 2
 1989/90†, 1990/91†

Lotul sezonului 2009-2010 

'*' denotes player who is in second spell at Ballymena United.

Legături externe 
 Site Oficial

Cluburi nord-irlandeze de fotbal